Der Kanton Valdahon ist ein französischer Kanton im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 58 Gemeinden aus den Arrondissements Besançon, Montbéliard und Pontarlier. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Valdahon als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 58 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Charbonnières-les-Sapins (Kanton Ornans), Verrières-du-Grosbois und Étalans → Étalans

2016: Fusion Athose, Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet, Nods, Rantechaux und Vanclans → Les Premiers Sapins

Politik 

Valdahon